Kasas heißt der Ort
 Kasas (Missouri) in Missouri, USA

Kásás ist der Familienname folgender Personen:
 Tamás Kásás (* 1976), ungarischer Wasserballer
 Zoltán Kásás (* 1946), ungarischer Wasserballer